Bilingsjön kan syfta på:
Bilingsjön (Svegs socken, Härjedalen, vid Remmet), sjö i Härjedalens kommun,  (10,4 ha)
Bilingsjön (Svegs socken, Härjedalen, vid Våndtjärnberget), sjö i Härjedalens kommun,

Se även
Billingsjön, sjö i Malung-Sälens kommun och Älvdalens kommun,  (31,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn